Шушинский историко-краеведческий музей () —  музей в городе Шуша, Азербайджан.

История 
Шушинский историко-краеведческий музей был основан в 1967 году. Открытие музея состоялось в 1968 году. Некоторое время функционирование музея было приостановлено. В 1981 году музей был восстановлен. В музее было выставлено до 5 000 экспонатов. Позже музезй был переименован в музей истории города Шуша.

Музей был расположен в бывшем доме Мехмандаровых.

Музей был закрыт 8 мая 1992 года, а экспонаты уничтожены.

Экспозиция 
В период образования музея в экспозиции музея было представлено более 2500 экспонатов. В музее хранились предметы, связанные с историей города, редкие фотографии, отражающие историю города Шуши, документы XIX и начала XX веков, схемы, макеты и фотографии исторических домов, построенных в Шуше в XVIII и XIX веках. Здесь были интересные стенды и экспонаты об известных азербайджанских педагогах, певцах, музыковедах и писателях, родившихся и выросших в городе Шуша. В отделе декоративно-прикладного искусства хранились ценные предметы искусства, ковши, горшечные наборы, гончарные изделия, ковры, коврики, образцы художественного текстиля, сотканные в Шуше и окрестных селах. В музее также экспонировались материалы, собранные в связи с юбилеем Молла Панах Вагифа.

В музее приоритет отдан моментам, связанным с созданием Карабахского ханства. В 1981 году в выставочном фонде музея хранилось 2792 экспоната. В 1980 году к музею, обслуживающему 53 000 человек, добавилось еще 500 экспонатов. Позже средства, выделенные Министерством культуры, а также количество экспонатов, добровольно переданных музею населением, увеличились до 5500. Из них 3500 ценных экспонатов, принадлежавших к основному фонду, и 2000 — к вспомогательному фонду.

В музее экспонировались картины русского художника В. Верешшагина во время его пребывания в Шуше в 1864 году и неразорвавшийся 43-килограммовый артиллерийский снаряд и пушечные ядра, которыми забрасывали крепостные стены во время штурма Шуши в 1795 году войска правителя Ирана Ага Мухаммед шаха Каджара. Большой интерес представляли стенды, посвященные современной жизни Шуши, борьбе шушинцев за советскую власть и героизму местных жителей во Второй мировой войне.

Однако после Карабахского конфликта музей перестал функционирование, а экспонаты были разграблены и уничтожены.

См. также 

 Хачмазский историко-краеведческий музей

Примечания 

Историко-краеведческие музеи Азербайджана
Музеи Шуши